Carbon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Carbon County (Montana)
 Carbon County (Pennsylvania)
 Carbon County (Utah)
 Carbon County (Wyoming)